Geoffrey Palmer (1927–2020) angol színész
 Geoffrey Palmer (1942) új-zélandi politikus, miniszterelnök (1989–1990)
 Geoffrey Palmer (1954) angol labdarúgó (Wolverhampton Wanderers)